Антон «Тоні» Турек (1919—1984) — німецький футболіст, учасник Другої світової війни.
 Антон Турек (??? — 1955) — німецький офіцер австрійського походження, унтерштурмфюрер СС. Кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.